Чемпионат России по международным шашкам среди мужчин 2009 года прошёл в Ступино, Московская область, с 10 по 21 апреля.

Победителем стал Александр Георгиев из Санкт-Петербурга. 2-е место и путёвку на чемпионат мира завоевал Гетманский Александр из Тулы. 3-е место занял Андрей Калмаков из Твери.

Регламент 
Турнир прошёл по круговой системе. Контроль времени: 2 часа на 50 ходов, далее 1 час на 25 ходов каждому участнику. Если после второго контроля игра не завершилась, каждому игроку будет добавляться 20 секунд за ход с накоплением времени (система Фишера),до окончания партии. В случае равенства очков у двух и более участников для определения мест применяются следующие критерии:

1. количество побед;

2. личная встреча;

3. наилучший результат, показанный во встречах с соперниками в порядке занятых мест;

4. дополнительное соревнование с контролем времени 5 минут плюс 3 секунды до первой победы.

Призовой фонд 
1 место: 25 000 руб. + 500 г. серебра

2 место: 20 000 руб.

3 место: 15 000 руб.

4 место: 10 000 руб.

5 место: 5000 руб.

Отбор 
Проводился по итогам соревнований:

1. Чемпионат России по международным шашкам среди мужчин 2008, Колонтаево (Московская обл.), 22.04-07.05.2008

2. Лично-командный чемпионат России по международным шашкам среди мужчин, 11-18 ноября 2008 г., г. Тверь

Состав участников 
Из имевших право на участие в турнире не играли международный гроссмейстер Александр Шварцман и гроссмейстер Кирилл Чулков. По желанию организаторов в состав участников вошёл международный гроссмейстер Вячеслав Щёголев. Кандидатом на участие (по результатам лично-командного чемпионата РФ-2008): был Ринат Ишимбаев (Уфа).

Таблицы 

* мгр — международный гроссмейстер, гр — гроссмейстер, мс — мастер спорта

Ссылки 
 Чемпионат России по международным шашкам среди мужчин Ступино (Московская обл.), 10-23.04.2009

Чемпионаты России в 2009 году
Соревнования по международным шашкам в Московской области
Чемпионаты России по международным шашкам среди мужчин
Спорт в Ступине
2009 год в шашках
Апрель 2009 года